Brett Palin (né le  à Nanaimo, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2005, il commence sa carrière avec Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Rockets de Kelowna || LHOu ||39 ||0 ||0 ||0 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2001-2002 || Rockets de Kelowna || LHOu ||70 ||0 ||1 ||1 ||88 ||15 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2002-2003 || Rockets de Kelowna || LHOu ||71 ||1 ||17 ||18 ||118 ||19 ||0 ||4 ||4 ||12
|-
|2003-2004 || Rockets de Kelowna || LHOu ||72 ||1 ||16 ||17 ||106 ||17 ||0 ||5 ||5 ||24
|-
|2004-2005 || Rockets de Kelowna || LHOu ||72 ||4 ||21 ||25 ||71 ||24 ||4 ||6 ||10 ||52
|-
|2005-2006 || Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH ||64 ||0 ||5 ||5 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Ar-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH ||78 ||1 ||9 ||10 ||71 ||6 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
|2007-2008 || Flames de Quad City || LAH ||67 ||0 ||10 ||10 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Flames de Quad City || LAH ||57 ||5 ||10 ||15 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Heat d'Abbotsford || LAH ||21 ||0 ||3 ||3 ||17 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH || 80|| 4|| 14|| 18|| 70|| 13|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2011-2012|| KLH Chomutov || 1.liga|| 51|| 6|| 12|| 18|| 79|| 19|| 0|| 3|| 3|| 14
|-
| 2012-2013|| KLH Chomutov || Extraliga|| 50|| 6|| 7|| 13|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL|| 50|| 7|| 14|| 21|| 56|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015|| Mora IK || Allsvenskan|| 51 || 4 || 9 || 13 || 55 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2015-2016|| EHC Linz || EBEL || 54 || 5 || 10 || 15 || 35 || 12 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 2016-2017|| EHC Linz || EBEL || 54 || 2 || 16 || 18 ||42 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018|| Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 26 || 1 || 6 || 7 || 18 ||  -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en juin 1984
Naissance à Nanaimo
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Flames de Quad City
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár